Germogen ist der Name folgender Personen:
  Hermogenus von Moskau (vor 1530–1612), Patriarch von Moskau und russisch-orthodoxer Heiliger
 Germogen (Maksimov), eigentlich Grigori Iwanowitsch Maximow (1861–1945), russisch-orthodoxer Priester und Metropolit der Kroatisch-Orthodoxen Kirche

Siehe auch: Hermogenes